Ganna hat folgende Bedeutungen:

 Ganna (Ungarn), Ort im Komitat Veszprém
 Ganna (Valganna), Ortsteil von Valganna, Provinz Varese, Lombardei
 Ganna (Seherin) aus dem germanischen Stamm der Semnonen
 Ganna, diverse Flurnamen in der Schweiz (swisstopo)
 Ganna, Band der Sängerin Ganna Gryniva

Ganna ist der Familienname folgender Personen:
 Filippo Ganna (* 1996), italienischer Radrennfahrer
 Luigi Ganna (1883–1957), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Gana (Begriffsklärung)
 Canna (Begriffsklärung)
 Kanna (Begriffsklärung)
 Khanna